Список динозавров Азии включает в себя нептичьих динозавров, ископаемые остатки которых были обнаружены на территории Азии.

Список динозавров

 {| class="sortable wikitable"
! Название!! Период !! Питание !! Примечание
|-
| Abrosaurus || Юрский || растительноядный || Малый Camarasaurus — Зауроподы

|-
| Achillobator || Меловой || хищник || —
|-
| Adasaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Agilisaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Airakoraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Ajancingenia || Меловой || всеядный || —
|-
| Albalophosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Albinykus || Меловой || хищник || —
|-
| Alectrosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Alioramus || Меловой || хищник || —
|-
| Altirhinus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Alxasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Amtocephale || Меловой || растительноядный || —
|-
| Amtosaurus || Меловой || растительноядный || На основании только фрагментов челюсти
|-
| Amurosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Anchiornis || Юрский || хищник || Наименьший из известных не птицеподобных динозавро
|-
| Anserimimus || Меловой || всеядный || —
|-
| Aorun || Юрский || хищник || —
|-
| Aralosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Archaeoceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Archaeornithoides || Меловой || хищник || —
|-
| Archaeornithomimus || Меловой || всеядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Arkharavia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Arstanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Asiaceratops || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Asiamericana || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Asiatosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Auroraceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aurornis || Юрский || хищник || —
|-
| Avimimus || Меловой || всеядный || —
|-
| Bactrosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Bagaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Bagaraatan || Меловой || хищник || —
|-
| Bainoceratops || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Bakesaurus || Меловой || (неизвестно)||
|-
| Balochisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Banji || Меловой || всеядный || —
|-
| Baotianmansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Barsboldia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Batyrosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Beipiaosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Beishanlong || Меловой || всеядный || —
|-
| Bellusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Bienosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Bissektipelta || Меловой || растительноядный || —
|-
| Bolong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Borealosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Borogovia || Меловой || хищник || —
|-
| Breviceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Brohisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Byronosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Caenagnathasia || Меловой || всеядный || —
|-
| Caudipteryx || Меловой || всеядный || —
|-
| Ceratonykus || Меловой || всеядный || —
|-
| Changchunsaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Changdusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Changyuraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Chaoyangsaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Charonosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Chialingosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chiayusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Chilantaisaurus || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chingkankousaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Chinshakiangosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Chuandongocoelurus || Юрский || хищник || —
|-
| Chuanjiesaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Chuanqilong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Chungkingosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Chuxiongosaurus || Юрский || всеядный || —
|-
| Citipati || Меловой || всеядный || —
|-
| Conchoraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Confuciusornis || Меловой || растительноядный || —
|-
| Crichtonsaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Cryptovolans || Меловой || хищник || —
|-
| Daanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Dachongosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Damalasaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Dashanpusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Datanglong || Меловой || хищник || —
|-
| Datousaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Daxiatitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Deinocheirus || Меловой || хищник || —
|-
| Dilong || Меловой || хищник || —
|-
| Dilophosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Dongbeititan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Dongyangopelta || Меловой || растительноядный || —
|-
| Dongyangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Elmisaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Enigmosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Eomamenchisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Eosinopteryx || Юрский || хищник || —
|-
| Epidendrosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Epidexipteryx || Юрский || хищник || —
|-
| Equijubus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Erketu || Меловой || растительноядный || —
|-
| Erliansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Erlikosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Eshanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Eugongbusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Euhelopus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Ferganasaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ferganocephale || Юрский || растительноядный || —
|-
| Fukuiraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Fukuisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Fukuititan || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Fulengia || Юрский || растительноядный || —
|-
| Fusuisaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Futabasaurus || Меловой || хищник || Название не опубликовано официально и прежде использовалась для plesiosaur
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Gadolosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Gallimimus || Меловой || всеядный || —
|-
| Gannansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Ganzhousaurus || Меловой || всеядный || —
|-
| Garudimimus || Меловой || всеядный || —
|-
| Gasosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Gigantoraptor || Меловой || всеядный || —
|-
| Gigantspinosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Gilmoreosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Gobiceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Gobisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Gobititan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Gobivenator || Меловой || хищник || —
|-
| Gongbusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Gongxianosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Goyocephale || Меловой || растительноядный/ всеядный || —
|-
| Graciliceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Graciliraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Guanlong || Юрский || хищник || —
|-
| Gyposaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hanwulosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Haplocheirus || Юрский || хищник || —
|-
| Harpymimus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Haya || Меловой || растительноядный / всеядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Heilongjiangosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Heishansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Helioceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Hexing || Меловой || растительноядный || —
|-
| Hexinlusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Heyuannia || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hironosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Hisanohamasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Homalocephale || Меловой || растительноядный / всеядный || —
|-
| Hongshanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Huabeisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Huanghetitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Huaxiagnathus || Меловой || хищник || —
|-
| Huaxiaosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Huayangosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Hudiesaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Hulsanpes || Меловой || хищник || —
|-
| Ichthyovenator || Меловой || хищник || —
|-
| Incisivosaurus || Меловой || растительноядный/ всеядный || —
|-
| Isanosaurus || Триасовый || растительноядный || Очень ранний динозавр
|-
| Itemirus || Меловой || хищник || —
|-
| Jaxartosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jeholosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jianchangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jiangjunosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Jiangshanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jiangxisaurus || Меловой || всеядный || —
|-
| Jinfengopteryx || Юрский / Меловой || всеядный || —
|-
| Jingshanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Jintasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jinzhousaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Jiutaisaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Kagasaurus || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Kaijiangosaurus || Юрский || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Katsuyamasaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Kazaklambia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Kelmayisaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Kerberosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Khaan || Меловой || хищник / всеядный || —
|-
| Khetranisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Kileskus || Юрский || хищник || —
|-
| Kinnareemimus || Меловой || всеядный || —
|-
| Klamelisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Kol || Меловой || хищник || —
|-
| Koreaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Koreanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Koreanosaurus || Меловой || хищник? || —
|-
| Kundurosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Kulceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Kulindadromeus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Kunmingosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Kuszholia || Меловой || (неизвестно) || —
|-
| Lamaceratops || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Lancanjiangosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Lanzhousaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Leshansaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Levnesovia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Liaoceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Liaoningosaurus || Меловой || растительноядный || Наименьший известный анкилозавр
|-
| Limusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Linhenykus || Меловой || хищник || —
|-
| Linheraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Linhevenator || Меловой || хищник || —
|-
| Liubangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Luanchuanraptor || Меловой || хищник || —
|-
| Lufengosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Lukousaurus || Юрский || хищник || Возможно, крокодил, раньше динозавров
|-
| Luoyanggia || Меловой || (неизвестно) || —
|-
| Machairasaurus || Меловой || всеядный || —
|-
| Magnirostris || Меловой || растительноядный || —
|-
| Mahakala || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Maleevus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Mamenchisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Mandschurosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Marisaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Megacervixosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Mei || Меловой || хищник || —
|-
| Microceratus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Microdontosaurus || (неизвестно) || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Microhadrosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Micropachycephalosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Microraptor || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Mifunesaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Minotaurasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Mongolosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Monkonosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Monolophosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Mononykus || Меловой || хищник || —
|-
| Nankangia || Меловой || всеядный || —
|-
| Nanningosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Nanshiungosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Nanyangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Nebulasaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Neimongosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Nemegtomaia || Меловой || хищник / всеядный || —
|-
| Nemegtosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Ngexisaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Ningyuansaurus || Меловой || всеядный || —
|-
| Nipponosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Nomingia || Меловой || хищник / всеядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Nurosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Olorotitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Omeisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Opisthocoelicaudia || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Oshanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Otogosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Oviraptor || Меловой || всеядный || —
|-
| Pachysuchus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Pakisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Parvicursor || Меловой || (неизвестно) || —
|-
| Pedopenna || Юрский || (неизвестно)|| —
|-
| Peishansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Penelopognathus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Phaedrolosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Philovenator || Меловой || всеядный || —
|-
| Phuwiangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Pinacosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Platyceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Prenocephale || Меловой || растительноядный / всеядный || —
|-
| Probactrosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Prodeinodon || Меловой || хищник || —
|-
| Protarchaeopteryx || Меловой || растительноядный / всеядный || —
|-
| Protoceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Protognathosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Psittacosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Pukyongosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Qianzhousaurus|| Меловой || хищник ||—
|-
| Qiaowanlong|| Меловой || растительноядный ||—
|-
| Qingxiusaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Qinlingosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Qiupalong || Меловой || всеядный || —
|-
| Quaesitosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Raptorex|| Меловой || хищник ||—
|-
| Ratchasimasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Rinchenia || Меловой || всеядный || —
|-
| Ruyangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Sahaliyania || Меловой || растительноядный || —
|-
| Saichania || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sanchusaurus || Меловой || растительноядный || Вероятно, синоним Gallimimus.
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sangonghesaurus || Юрский / Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sanpasaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Saurolophus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sauroplites || Меловой || растительноядный || —
|-
| Saurornithoides || Меловой || хищник || Возможно, младший синонимTroodon.
|-style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
| Scansoriopteryx || Юрский / Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Segnosaurus || Меловой || растительноядный / всеядный || —
|-
| Shamosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Shanag || Меловой || хищник || —
|-
| Shantungosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Shanweiniao || Меловой || (неизвестно) || —
|-
| Shanxia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Shanyangosaurus || Меловой || (неизвестно) || —
|-
| Shaochilong || Меловой || хищник || —
|-
| Shenzhousaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Shidaisaurus || Юрский || (неизвестно)|| —
|-
| Shixinggia || Меловой || хищник / всеядный || —
|-
| Shuangmiaosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Shunosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Shuvuuia || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Siamodon || Меловой || растительноядный || —
|-
| Siamosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Siamotyrannus || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Siluosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Similicaudipteryx || Меловой || всеядный || —
|-
| Sinocalliopteryx || Меловой || хищник || —
|-
| Sinoceratops || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sinocoelurus || Юрский || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Sinopliosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Sinornithoides || Меловой || хищник || —
|-
| Sinornithomimus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Sinornithosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Sinosauropteryx || Меловой || хищник || —
|-
| Sinosaurus || Триасовый / Юрский || хищник || —
|-
| Sinovenator || Меловой || хищник || —
|-
| Sinraptor || Юрский || хищник || —
|-
| Sinusonasus || Меловой || хищник || —
|-
| Sinotyrannus|| Меловой || хищник ||—
|-
| Sonidosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| SPS 100/44 || Меловой || хищник / всеядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Stegosaurides || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sugiyamasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Sulaimanisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Suzhousaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Szechuanoraptor || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Szechuanosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Talarurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tambatitanis || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tangvayosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tanius || Меловой || растительноядный || —
|-
| Taohelong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tarbosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Tarchia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tatisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Therizinosaurus || Меловой || растительноядный || Имеет огромные ногти
|-
| Tianchisaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Tianyulong|| Меловой || растительноядный ||—
|-
| Tianyuraptor|| Меловой || хищник ||—
|-
| Tianzhenosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tienshanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Tochisaurus || Меловой || всеядный || —
|-
| Tonganosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Tonouchisaurus || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Troodon || Меловой || всеядный || Известный по нескольким зубам, найденных в Сибири
|-
| Tsaagan || Меловой || хищник || —
|-
| Tsagantegia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tsintaosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Tsuchikurasaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Tugulusaurus || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Tuojiangosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Turanoceratops || Меловой || растительноядный ||—
|-
| Tylocephale || Меловой || растительноядный || —
|-
| Udanoceratops || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ultrasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Urbacodon || Меловой || хищник || —
|-
| Velociraptor || Меловой || хищник ||  Крилатий
|-
| Vitakridrinda || Меловой || хищник || —
|-
| Vitakrisaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Wakinosaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Wannanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Wuerhosaurus || Меловой || растительноядный || Стегозаврид, живший в течение Мелового периода
|-
| Wulagasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Wulatelong || Меловой || всеядный || —
|-
| Xianshanosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Xiaosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Xiaotingia || Юрский || хищник || —
|-
| Xinjiangovenator || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Xinjiangtitan || Юрский || растительноядный || —
|-
| Xiongguanlong || Меловой || хищник || —
|-
| Xixianykus || Меловой || (неизвестно)|| —
|-
| Xixiasaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Xixiposaurus || Юрский || всеядный || —
|-
| Xuanhanosaurus || Юрский || хищник || —
|-
| Xuanhuaceratops || Юрский || растительноядный || —
|-
| Xuwulong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yamaceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yandangornis || Меловой || хищник || —
|-
| Yandusaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Yangchuanosaurus || Юрский || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yibinosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Yimenosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yingshanosaurus || Юрский || растительноядный || Ископаемые остатки этого вида были потеряны
|-
| Yinlong || Юрский || растительноядный || —
|-
| Yixianosaurus || Меловой || (неизвестно) || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yizhousaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Yongjinglong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yuanmousaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Yueosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yulong || Меловой || всеядный || —
|-
| Yunganglong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yunnanosaurus || Юрский || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Yunxiansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Yutyrannus || Меловой || хищник || —
|-
| Zanabazar || Меловой || хищник || —
|-
| Zhanghenglong || Меловой || растительноядный || —
|-
| Zhejiangosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Zhongornis || Меловой || (неизвестно)|| Возможно, промежуточное звено между Archaeopteryx и птицами
|-
| Zhongyuansaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Zhuchengceratops || Меловой || растительноядный || —
|-
| Zhuchengtyrannus || Меловой || хищник || —
|-
| Zigongosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Zizhongosaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Zuolong || Юрский || хищник || —
|}

Ключ

Периодизация 
Время существования динозавров из списка, приведенного выше. Время измеряется в млн лет назад, вдоль Х-оси.

Критерии включения
Должны входить в Список динозавров.
Останки должны быть найдены в Азии.

Примечания 

 
Списки:Палеонтология
Списки пресмыкающихся Азии
Списки динозавров по массиву суши